Niva může být:

 rovná luční nebo polní plocha, louka, botanicky vysokohorská louka složená z vysokých trav a bylin, dle geologického významu též plochá louka při vodním toku
 údolní niva – ploché údolní dno

 místní názvy

 Niva (okres Prostějov) – obec v okrese Prostějov
 Niva (řeka) – řeka v Rusku, povodí Bílého moře
 Niva (Oněžské jezero) – řeka v Rusku, povodí Oněžského jezera
 Široká Niva – obec v okrese Bruntál

 jiné významy

 Lada Niva – automobil vyráběný v Rusku
 Niva (sýr) – plísňový sýr
 Niva (časopis) – obrázkový měsíčník vydávaný v Brně 1910–1939
 Niva (noviny) – polský týdeník v běloruském jazyce
 Niva (vojenská jednotka) – vojenská jednotka (ustanovená v roce 1945) k přebírání kontroly na Strakonicku
 Niva – dle Daniela Adama z Veleslavína manželka Kroka II.

Reference

Související články 
 Něva
 Nivy

Externí odkazy 
 

 

Rozcestníky - místopisné jméno